Amt Daun steht für:

 Amt Daun (Kurtrier), historisches Amt im Kurfürstentum Trier
 Amt Daun (1927–1968), Verwaltungseinheit im Landkreis Daun, siehe Bürgermeisterei Daun